Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rainer Eitzinger che ha battuto in finale Paolo Lorenzi 6-4, 65-7, 7-5.

Teste di serie 

 Dick Norman (semifinali)
 Frank Dancevic (semifinali)
 Juan Martín del Potro (secondo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)

 Alejandro Falla (primo turno)
 Adrián García (primo turno)
 Santiago González (quarti di finale)
 Noam Okun (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2006